Kost steht für:

 Burg Kost in Böhmen
 Kost (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 zubereitete Nahrung, siehe Gericht (Speise)
 Verköstigung mit Nahrungsmitteln, „Kost und Logis“, siehe Verpflegung und Unterkunft
 Kost (Einheit), altes Stückmaß

KoSt ist:

 neben KSt eine weitere gebräuchliche Kurzform von Kostenstelle

Siehe auch

Abkürzung